Kinderspiel steht für:
 Kinderspiel, die Tätigkeit eines Kindes, bei welcher es seinem Spieltrieb folgt
 Kinderspiel (Film), deutscher Kurzfilm von 2010
 Tatort: Kinderspiel, österreichischer Fernsehkrimi von 1992

Kinderspiele steht für:
 Die Kinderspiele, ein Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren
 Kinderspiele (Film), deutscher Fernsehfilm von 1992
 Kinderspiele (Polka), Polka française von Johann Strauss Sohn von 1865